A Interstate 84 ou simplesmente I-84 é uma auto-estrada dos Estados Unidos com duas secções não contíguas. A parte ocidental conecta a região de Portland, no Oregon, a um cruzamento com a Interstate 80 perto de Echo no Utah, atravessando de permeio as Montanhas Blue e o sul do estado de Idaho, ao longo de 1238 km.

Estados atravessados

Galeria 

84 Oeste